Аэропорты Парижа:

 Париж — Шарль-де-Голль (, IATA: CDG, ICAO: LFPG) — аэропорт Парижа, расположенный в 25 км к северо-востоку от города в регионе Иль-де-Франс, крупнейший аэропорт Франции. Назван в честь первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля.
 Париж-Орли (аэропорт) (, Код ИАТА: ORY) — аэропорт в Иль-де-Франс (Франция). Расположен в 14 километрах к югу от Парижа на участке площадью 15,3 км² в коммунах Орли и Вильнёв-ле-Руа (англ.). Орли служит главным образом для пассажироперевозок внутри Франции.
 Бове (аэропорт) (, ИАТА: BVA – ИКАО: LFOB) — 80 км от центра города, принимает лоукостеры и чартерные рейсы. 
 Париж-Ле-Бурже (аэропорт) (, Код ИАТА: LBG) — аэропорт, расположенный в 12 км к северо-востоку от Парижа. В настоящее время используется как для гражданской авиации (самолёты бизнес-класса), так и для известного авиационного шоу.